Jméno a příjmení Tomáš Petříček má víc známých osobností:

 Tomáš Petříček (* 1981) – politik, v letech 2018 až 2021 ministr zahraničních věcí ČR
 Tomáš Petříček (kanoista) (* 1963) – vodní slalomář
 Tomáš Petříček (malíř) (* 1975) – malíř